Левкосоленіди (Leucosolenida) — ряд морських тварин класу Вапнякові губки (Calcarea).

Класифікація 
Має дев'ять родин:

 Achramorphidae Borojevic, Boury-Esnault, Manuel & Vacelet, 2002
 Amphoriscidae Dendy, 1892
 Grantiidae Dendy, 1892
 Heteropiidae Dendy, 1892
 Jenkinidae Borojevic, Boury-Esnault & Vacelet, 2000
 Lelapiidae Dendy & Row, 1913
 Leucosoleniidae Minchin, 1900
 Sycanthidae Lendenfeld, 1891
 Sycettidae Dendy, 1892

Посилання 
 http://species-identification.org/species.php?species_group=sponges&selected=beschrijving&menuentry=groepen&record=Leucosolenida 

Вапнякові губки